As Baixadas Litorâneas do Nordeste constituem uma unidade geomorfológica que margeia o litoral da Região Nordeste do Brasil. Em geral é constituída de uma faixa estreita que se alarga a 200 ou 300 km da orla marítima nos estados do Maranhão e Piauí. A paisagem predominante é a praia. Ocorrem também dunas, com destaque no litoral do Rio Grande do Norte, onde atingem até 50 metros de altura. No litoral de Alagoas, surgem as lagunas. Ocorrem também mangues, em destaque em Pernambuco e Maranhão e as restingas. Um pouco mais distante da costa, surgem os tabuleiros, com altitudes de 20 a 50 metros, apresentado bordas escarpadas.  Os solos que predominam nesta unidade são os sedimentares.

Ligações externas 
Região Nordeste (Brasil)- Página Klick Educação

Relevo do Brasil
Geografia da Região Nordeste do Brasil